Bells Mill ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Bells Mill (Florida), im Washington County
 Bells Mill (Frederick County, Maryland)
 Bells Mill (Montgomery County, Maryland)
 Bells Mill (Tennessee), im Grundy County
 Bells Mill (Virginia), Stadtteil von Chesapeake

Sonstiges:
 Bells Mill Pond, See im Washington County, Florida
 Bells Mill Park, Park im Hamilton County, Iowa